Kajongan (Bojongsari)
 Kajongan (Kajen)

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing